ISIS – skrótowiec z ang. Islamic State of Iraq and Syria (tłum. jako Islamskie Państwo w Iraku i Syrii) – tzw. Państwo Islamskie, nieuznawany na arenie międzynarodowej samozwańczy kalifat ogłoszony w 2014 roku na terenie Syrii i Iraku
 ISIS – skrótowiec z ang. Image and Scanner Interface Specification (dosł. standard obsługi obrazu i skaneru) – przemysłowy standard obsługi skanerów wprowadzony w 1990 roku
 
 
 ISIS – brytyjskie źródło neutronów i mionów znajdujące się w Rutherford Appleton Laboratory

Zobacz też 
 Isis – strona ujednoznaczniająca